Виктор Левашов:
 Левашов, Виктор Владимирович (1937—2016) — русский писатель и драматург, журналист.
 Левашов, Виктор Константинович (род. 1948) — учёный-социолог, лауреат премии имени М. М. Ковалевского (2010).
 Левашов, Виктор Степанович (1939—2015) — советский и российский филолог, профессор, собиратель сибирского фольклора.